Severns kan som auktorsförkortning betyda:

 Donald G. Severns
 Paul M. Severns

Robotskapade auktorsförkortningar